ACE es un acrónimo de tres letras que se puede referir a:

 La Agencia Chilena del Espacio.
 El algoritmo y formato de compresión de ficheros ACE.
 El partido político de Galicia Alternativa Canguesa de Esquerdas.
 El organismo Administración para la Cooperación Económica, creado por Harry Truman para administrar los fondos del Plan Marshall.
 El satélite Advanced Composition Explorer, de la NASA.
 El cable de submarino Africa Coast to Europe, que sirve a 24 países de la costa occidental de África y Europa.
 El álbum ACE del grupo musical Ian Van Dahl.
 La Asociación de Cronistas del Espectáculo.
 El reconocimiento de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de la Argentina conocidos como Premios ACE.
 La enzima colinesterasa.
 El Aeropuerto de Lanzarote en su código IATA.
 La Asociación de cronistas de espectáculos de Nueva York ACE
 La revista ACE sobre computadoras y videojuegos, publicada entre 1987 y 1992.
 El videojuego Ace desarrollado por Cascade Games y publicado en 1985.
 El videojuego multijugador masivo en línea Ace Online, desarrollado por MasangSoft.
 El videojuego Another Century's Episode de 2005 desarrollado por FromSoftware.

Acrónimos